Э́двард Ко́лин Хе́ндри (; , Кит, Шотландия) — шотландский футболист, тренер. Выступал на позиции защитника. Бывший капитан национальной сборной Шотландии. Хендри начал свою профессиональную карьеру в клубе «Данди» в 1983 году. Будучи футболистом играл за многие британские команды, такие как «Блэкберн Роверс», «Манчестер Сити», «Рейнджерс», «Ковентри», «Болтон», «Престон Норт Энд» и «Блэкпул». В составе «бродяг» Колин стал чемпионом Англии в 1995 году, с «рейнджерами» — чемпионом и обладателем Кубка Шотландии в 1999 году. После окончания футбольной карьеры стал тренером. На настоящее время последним местом работы Хендри был клуб «Клайд», где он занимал пост главного тренера с июня 2007 по январь 2008, уйдя затем в отставку по семейным обстоятельствам.

Клубная карьера 

Колин Хендри на заре своей карьеры выступал преимущественно на позиции нападающего, первыми его командами были шотландские «Кит» и «Иславейл». Свой первый профессиональный контракт светловолосый шотландец подписал с клубом «Данди» в 1983 году. Через 4 года Хендри перебрался в английскую команду «Блэкберн Роверс», где окончательно переквалифицировался в защитника. За «бродяг» Колин отыграл более ста матчей, а в 1989 году перешёл в другой английский клуб — «Манчестер Сити», в составе которого в сезоне 1989/90 Хендри был назван «Игроком года». Но, когда «горожан» возглавил Питер Рид, шотландец перестал попадать в состав по причине того, что новый тренер не видел его в своей схеме игры.

Вследствие этого, Колин принял решение вернуться в «Роверс». Хендри идеально вписался в команду Кенни Далглиша, а сам «Блэкберн» добился блестящего успеха, став чемпионом страны.

В 1998 году шотландский «Рейнджерс» купил Колина за 4 миллиона фунтов стерлингов. Немалую роль в этом переходе сыграл главный тренер «Глазго» Дик Адвокаат, который очень хотел видеть Хендри в своей команде. Однако, даже несмотря на то, что «Рейнджерс» в 1999 году сделал своеобразный «хет-трик», выиграв все внутренние трофеи Шотландии (Шотландскую премьер-лигу, Кубок Шотландии и Кубок шотландской лиги) с участием Колина, голландский тренер разочаровался в Хендри, назвав его «игроком не своего типа». После этого шотландец так и не смог снова заиграть ни в одной из следующих своих команд коими были «Ковентри», «Болтон», «Престон Норт Энд» и «Блэкпул». В возрасте 38 лет шотландец решил повесить бутсы на гвоздь.

За свою 20-летнюю карьеру Колин Хендри сыграл более чем в 500 матчах различных лиг и забил более сорока голов.

Сборная Шотландии 

За национальную команду Шотландии Хендри провёл 51 матч, даже несмотря на тот факт, что дебютировал он в ней достаточно поздно — в 27 лет. Колин являлся капитаном «тартановой армии» на Чемпионате мира 1998 года во Франции. В своем последнем матче за шотландцев Хендри сумел сделать дубль. Это произошло 28 марта 2001 года, когда «горцы» встречались с Сан-Марино. Поединок был омрачён инцидентом на последней минуте игры, когда Колин тайком от судьи локтем ударил в лицо игрока «серениссимы» Николу Альбани, дебютировавшего за свою сборную в этой встрече. Комитет УЕФА, рассмотрев данный эпизод, вынес решение дисквалифицировать шотландца на 6 игр сборной и оштрафовала его на 10 тысяч швейцарских франков. Сам Колин прокомментировал ситуацию так:

Вскоре после этого Хендри объявил о завершении своих выступлений за «тартановую армию».

Тренерская карьера 

Дебют шотландца в качестве главного тренера состоялся в июне 2004 года, когда он был назначен на этот пост в свой бывший клуб «Блэкпул». Первый блин оказался комом — в ноябре 2005 года Хендри был уволен со своей должности в связи с неудовлетворительными результатами команды.

С сентября 2006 года Колин в должности ассистента главного тренера работал в английском клубе «Бостон Юнайтед», а в июне следующего года принял предложение возглавить шотландскую команду «Клайд». Первые три игры под руководством Хендри клуб проиграл. Дебютная победа пришла к «Клайду» в августе 2007 года, когда в матче Кубка Шотландии команда переиграла представителя Второго дивизиона Шотландии «Куин оф зе Саут». С ноября по декабрь 2007 года «Клайд» выдал серию из 6 матчей без поражений. Она оборвалась в матче четвёртого круга Кубка Шотландии, когда команда с минимальным счётом 0-1 уступила другому бывшему клубу Хендри «Данди Юнайтед».

18 января 2008 года Колин Хендри вынужден был покинуть пост наставника «Клайда» по семейным обстоятельствам.

Личная жизнь 

Этими семейными обстоятельствами стало ухудшившееся здоровье жены Колина — Денис. В апреле 2002 года для восстановления фигуры после рождения ребёнка, она решилась на косметическое вмешательство, липосакцию. Пластическая операция прошла неудачно, вследствие чего Денис на 5 недель впала в кому. Тогда её удалось спасти, хотя здоровью был нанесён непоправимый вред, включая остановку сердца на 4 минуты и заражение менингитом, от которого она в дальнейшем и лечилась. 10 июля 2008 года в возрасте 42-х лет Денис умерла в королевской больнице «Солфорд», где она проходила курс лечения от послеоперационной инфекции.

Колин и Денис прожили вместе 20 лет. В результате этого союза на свет появилось 4 ребёнка — Риган (родилась в 1989 в Блэкберне, Ланкашир), Кайл (Блэкберн, Ланкашир), Калум Стюарт (1994; Стокпорт, Большой Манчестер) и Ниам Бригит (2000; Рочдейл, Большой Манчестер).

Карьерная статистика

Матчи и голы за сборную Шотландии 

Итого: 51 матч / 3 гола; 24 победы, 11 ничьих, 16 поражений.

Сводная статистика игр/голов за сборную

Клубная статистика 

(откорректировано по состоянию на 28 марта 2001)

Достижения 

 «Блэкберн Роверс»:
 Обладатель Кубка полноправных членов: 1986/87
 Чемпион Англии: 1994/95
 Вице-чемпион Англии: 1993/94
 «Рейнджерс»:
 Чемпион Шотландии: 1998/99
 Обладатель Кубка Шотландии: 1998/99
 Обладатель Кубка шотландской лиги: 1998/99

Примечания

Ссылки 

 Профиль Хендри на сайте статистики Нила Брауна
 Колин Хендри на сайте Шотландской футбольной ассоциации
 Интервью Хендри

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Блэкпул»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Игроки ФК «Данди»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Престон Норт Энд»
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки сборной Шотландии по футболу
Футбольные тренеры Шотландии
Тренеры ФК «Блэкпул»
Тренеры ФК «Клайд»